

Віллоу-Крік — переписна місцевість, штат Аляска
 Віллоу-Крік — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Віллоу-Крік — переписна місцевість, штат Монтана